Michail Gnesin (Gnessin)
 Requiem (Gnessin)
 Gnessin Staatsacademie voor Muziek